Узин (Чепелевка), () — недействующий военный аэродром стратегической авиации СССР, в прошлом один из крупнейших аэродромов СССР. Расположен на юго-восточной окраине города Узин Белоцерковского р-на Киевской области Украины.

Данные аэродрома 
 Наименование — Узин (Чепелевка)
 Позывной — «Столярный» (старт)
 ВПП 02/20 3500 х 80
 Курс магнитный: 018/198
 Курс истинный: 023/203
 КТА — N49.79032° E030.44085°
 Превышение 178 м (21 гПа)
 Покрытие — твёрдое (бетон)
 Освещение: нет
 Регламент работы — заброшен.

История 
Полевой аэродром на окраине с. Узин существовал до Великой Отечественной войны. На аэродроме базировался 138-й ближнебомбардировочный авиационный полк на самолетах СБ. С началом войны полк принимал участие в боевых действиях в составе 19-й авиационной дивизии ВВС Юго-Западного фронта.

В марте 1955 года на аэродроме Узин начато формирование управления 106-й тяжелобомбардировочной авиационной дивизии 43-й воздушной армии  дальней авиации, а к концу 1955 года сформирован первый полк дивизии - 409-й тяжелобомбардировочный авиационный полк на самолётах Ту-95. Первым командиром дивизии стал дважды Герой Советского Союза полковник Молодчий Александр Игнатьевич, командиром полка назначен Герой Советского Союза полковник Харитонов Н. Н. Через год формируется второй полк дивизии -  1006-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк, командир п-к Павлов Ю. П.

К этому времени был построен аэродром и аэродромная инфраструктура, а в конце мая 1956 года на аэродроме совершил посадку первый самолёт Ту-95.

В 1956 году на аэродроме Узин формируется 1023-й ТБАП и управление вновь формируемой 79-й ТБАД. В этот полк передали самолёты из 1006-го полка. В 1957 году новый полк вместе с управлением АД убыл в Семипалатинск, а 1006-й ТБАД до 1959 года оставался "безлошадным", затем в него начали поступать ракетоносцы Ту-95К. 

Весной 1959 года командир дивизии Решетников с главным штурманом Тарановым, и командир 1006-го ТБАП Мурнин со старшим штурманом Агеевым, на паре самолетов Ту-95 превзошли официальный рекорд дальности полета, пролетев соответственно 17150 и 16950 км.

В период до конца 50-х годов в гарнизоне введены в эксплуатацию служебные и жилые помещения. Также с подачи первого секретаря киевского обкома партии Петра Ефимовича Шелеста в Узин наконец была протянута воздушная линия электропередачи от магистральной сети. Все опоры ЛЭП были установлены личным составом гарнизона.

Экипажи дивизии в 1961-1962 годах принимали активное участие в испытаниях ядерного оружия. 30 октября 1961 года экипаж майора Дурновцева А.Е. (штурман-майор Клещ И.Н.) сбросил на полигоне Новая Земля самую мощную термоядерную бомбу.

В 1962 году в состав дивизии вошел гвардейский Краснознаменный Севастопольско-Берлинский 182-й Гвардейский ТБАП, с базированием на аэродроме в городе Моздок.

Задачами дивизии были:
 поиск и уничтожение авианосных групп ВМС противника в Атлантике
 нанесение ударов по военным объектам противника в глубине его территории и на островных базах с применением крылатых ракет Х-20М.

Помимо ударных машин, в полках дивизии были два самолёта Ту-116 (дипломатических) и один Ту-114 (пассажирский), а также два морских разведчика Ту-95МР.

В 1982 году за высокие показатели в боевой и политической подготовке 106-й ТБАД (командир - генерал-майор Степанов В.А.) присвоено почетное наименование "Имени 60-летия СССР".

В 1985 году 1006-й авиаполк перевооружается на Ту-95МС, 409-й ТБАП переформируется 409-й авиационный полк самолётов-заправщиков типа Ил-78, без изменения места дислокации. 182-й полк начал перевооружение на Ту-95МС в 1987 году, а в 1990 году он переподчинён 201-й ТБАД.

После распада СССР 409-й и 1006-й авиаполки (аэродром Узин) вошли в состав ВВС Украины, 182-й полк остался в составе ВВС России, в середине 90-х перелетел на аэродром Украинка (Серышево-2). По состоянию на 1992 год на аэродроме Узин был 21 самолет Ту-95МС-16, один Ту-95К и один Ту-95М, в принадлежности 1006-го ТБАПа, и 21 самолёт-заправщик Ил-78 409-го АПСЗ.

Распад СССР и независимая Украина 
Во время распада СССР 1006-й авиационный полк ВВС СССР базировался на территории Украины на авиабазе Узин. После провозглашения независимости Украины военно-политическое руководство России, не желая мириться с потерей стратегических бомбардировщиков, попробовало повторить в Узине «казахстанский сценарий», когда все Ту-95 двух авиационных полков, дислоцированных в Семей (бывшем Семипалатинске) на аэродроме Чаган, были перегнаны в Россию без ведома руководства Казахстана. С целью организации этого сценария в Узин прибыл главнокомандующий ВВС Российской федерации Петр Дейнекин. Для недопущения поднятия самолётов в воздух на взлётно-посадочную полосу украинские военные вывели зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» и так, при принципиальной позиции командира 106-й авиадивизии Михаила Башкирова поддержке старших офицеров, самолёты остались на Украине.

Кризис вызванный распадом СССР и очень высокая стоимость эксплуатации самолётов авиаполка привели к тому что лётчики совершали до 4-5 полётов на самолётах этого типа в год. Даже содержание одного самолёта на консервации стоило государственному бюджету Украины в 200 тысяч долларов в год. Также очевидной было несоответствие новой военной доктрине Украины самолётов Ту-160 и Ту-95, созданных для нанесения ударов в стратегической глубине противника. Сначала самолёты хотели утилизировать в рамках Соглашения о сокращение стратегических наступательных вооружений до 2001 года. Однако 6 октября 1998 года после трёхлетних переговоров, было подписанно соглашение про передачу России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 240 крылатых ракет X-55 в уплату украинского долга за энергоносители в 285 миллионов долларов. 

Три Ту-95МС (б/н, 31 и 95) были переоборудованы в самолёты-разведчики и поставлены на хранение возле НАРП (Николаевского авиаремонтного предприятия) и в 2013 году были проданы на металлолом. Ещё два Ту-95 установлены в качестве экспонатов — один в Полтавском музее авиации, второй на окраине Узина. Оставшиеся Ил-78 были переоборудованы в транспортные и переданы различным структурам для коммерческих перевозок. По состоянию на 2016 год 17 самолётов было продано в Алжир, Пакистан, Анголу, США и КНР. Один самолёт разбит, один на НАРП используется в качестве донора запчастей, ещё два нелетающих находятся на хранении на аэродроме Запорожье.

16 августа 2019 года на территории заброшенного аэродрома были выявлены незаконные посевы кукурузы и пшеницы. Территория базы на тот момент принадлежала Управлению государственной охраны Украины.

Примечания

Литература 
 106-я тяжелобомбардировочная на переднем крае холодной войны. Наука и техника
 Мы - «дальники»! На бомбардировщике сквозь зенитный огонь. Василий Решетников.  «Яуза», «Эксмо». (Москва, 2013). ISSN 978-5-699-64929-7

Военные аэродромы Украины
Военные аэродромы СССР
Заброшенные аэродромы